Lettenweiher ist ein Seename:

 Lettenweiher (Rümlang), See beim Wohnplatz Letten der Gemeinde Rümlang, Bezirk Dielsdorf, Kanton Zürich
 Lettenweiher (Untertraubenbach), See neben dem Regen bei Untertraubenbach, Stadt Cham, Landkreis Cham, Bayern
 Lettenweiher (Wört), See im Lauf des Spitalbachs bei Wört, Ostalbkreis, Baden-Württemberg